Ромуальд Фигье (; род. 9 мая 1938, Сен-Поль-де-Леон, Бретань, Франция), известный также как Ромуальд () — французский певец и актёр. Известен тем, что представлял Монако (1964, 1974) и Люксембург (1969) на конкурсе песни Евровидение.

Биография 
Ромуальд родился 9 мая 1938 года (по некоторым данным, певец родился 5 мая 1941 года) в городе Сен-Поль-де-Леон, Бретань, Франция.

Карьера 
Ромуальд начал свою карьеру в Театре Варьете, где он участвовал в спектакле La Grosse Valse в 1962-1964 годах.

В 1968 году, Ромуальд представлял Андорру на третьем Международном фестивале песни, проходившем на стадионе Мараканазинью в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия. Певец занял пятое место с песней Le bruit des vagues.

В следующем году, Ромуальд снова представил Андорру на том же фестивале и снова занял пятое место с песней Tous les printemps du monde.

Ромуальд представил Люксембург на восьмом Международном фестивале песни в Сопоте, заняв третье место с песней Rien n'a changé.

В 1973 году, Ромуальд представил Францию на 14 Международном фестивале песни в Винья-дель-Мар с песней Laisse-moi le temps. Певец занял второе место.

В дальнейшем, Ромуальд сочинил много песен, вместе с Магали Фаллурдом (псевдоним Магали Дэя).

Евровидение 
Ромуальд представил Монако на конкурсе песни Евровидение 1964 года с песней Où-sont-elles passées?. Получив 15 баллов, певец занял 3 место.

В 1969 году, Ромуальд представил Люксембург на Евровидении-1969 с песней Catherine. Выступление прошло удовлетворительно, певец занял 11 место с 7 баллами.

В 1974 году, Ромуальд представил Монако на Евровидении-1974, где с песней Celui qui reste et celui qui s'en va певец занял 4 место с 14 баллами.

Дискография

Синглы 
 1963 : Ma plus belle année
 1965 : C'est pas une vie
 1969 : Catherine
 1971 : Jesus Cristo
 1972 : Cœur de papillon
 1973 : C'est un matin
 1974 : Celui qui reste et celui qui s'en va
 1975 : L'adoption
1984 : Congo

Синглы других стран 
 Romuald (1969 - Бразилия)

Фильмография 
 1969 : Une fille nommée Amour
 1972 : Les Intrus

Примечания 

Участники «Евровидения-1964»
Участники «Евровидения-1969»
Участники «Евровидения-1974»
Представители Монако на «Евровидении»
Представители Люксембурга на «Евровидении»